Узелко́вое письмо́ в Кита́е () — мнемотехническое средство, система условных знаков, основанная на завязываемых на веревках узлах; существовала в древнем Китае до изобретения иероглифической письменности и, на первых этапах существования письменности, параллельно с ней. К узелковому письму в китайской традиции возводилось возникновение письменности, а изготовление ткани или сети ассоциировалось с созданием письмен и текстов.

Упоминания об узелковом письме, наряду с другими дописьменными знаковыми системами (триграммами и зарубками на бирках) сохранились в литературе древнего Китая, в Ицзин (Книге Перемен), Даодэцзин и Си цы чжуань, где использование цзешен относится к легендарной эпохе дописьменной истории Китая. Востоковеды относят начало использования узелкового письма в Китае к концу 2-го тысячелетия до н. э. (эпоха династии Шан)

К китайскому узелковому письму возводится искусство .

Литературная традиция 
Легендарного первого императора Китая, божество — повелителя Востока, Бао Си (Фу-си) называют изобретателем как узелкового письма, так и символов-триграмм:

В приписываемой Лао-цзы (VI—V вв. до н. э.) книге Дао дэ цзин, в 80 чжане, призыв к возврату к идеальным патриархальным отношениям формулируется следующим образом::
使民復結繩而用之。
Пусть народ снова начинает плести узелки и употреблять их вместо письма.
(перевод Ян Хиншун)

Конфуций (551—479 до н. э.) упоминает, что «древние люди использовали шнуры с узлами для передачи приказов».

Составитель первого словаря иероглифов Сюй Шэнь (58-147 н. э.) называет изобретателем узелкового письма не Фу Си, а другого из «Трех властителей»: «Когда Фу Си стал правителем Вселенной, он первым создал восемь триграмм, а Шэнь-нун для нужд правления и передачи приказаний пользовался узелками на шнурах».

Китайский философ  (127—200) в «Аннотации Книги перемен» писал, что в древности узлы использовались подтверждения юридического значения договоров, для обозначения важного дела использовалась верёвка для завязывания большого узла; для обозначения незначительного дела завязывался небольшой узел.

Составитель Вэнь сюань, антологии классической китайской литературы,  (501—531), писал:
«Когда Фу Си стал царствовать в Поднебесной, он начертал восемь черт [то есть триграмм], тем изо­бретя письменный документ. Дабы устранить правление [посредством] узел­кового письма. С тех пор и появились словесные записи».

В современных источниках 
Guo Daoyang в двухтомной The History of Chinese Accounting (1988) пишет, что в легендарные времена Жан Чэна, Сюань Юаня, Фу Си и Шэнь-нуна «люди завязывали узлы, чтобы общаться между собой. Для обозначения важного дела использовалась верёвка для завязывания большого узла; для обозначения незначительного дела завязывался небольшой узел. Число узлов соответствовало числу дел, с которыми будут иметь дело»; такое же пояснение о цзешэн содержится в толковом словаре «Цыхай» (1948).

Согласно легендам, иероглифическое письмо, окончательно заменившее и узелковое письмо, и триграммы, и зарубки на бирках, создал придворный историограф Цан Цзе императора Хуан-ди (Жёлтого императора). Традиционная китайская историография, считающая Хуан-ди историческим лицом, относит это время к XXVI веку до н. э. Археологические свидетельства появления письменности в Китае относятся к XIV—XIII векам до н. э., отдельные образцы датируются более ранним временем первого пе­рио­да ди­на­стии Шан; сами по себе легенды о началах письменности, как о Цан Цзе, так и о Фу-си, прослеживаются не ранее чем с III века до н. э..

Г. Г. Стратанович, основываясь на тексте о том, как ученик Конфуция Цзы-Чжан «записал эти слова на поясе», предполагает, что узелковое письмо было в ходу еще во времена Конфуция; также он предполагает, что узлы на кисти пояса могли использоваться в дописьменную эпоху ораторами для напоминания о ключевых положениях речи.

По мнению некоторых китайских историков, триграммы не просто сформировались в период перехода от узелкового письма «цзе шэн» к записям-зарубкам на бамбуковых планках («шу ци»), но и напрямую основаны на технике узелкового письма: целая линия заменила большой узел, прерванная — два малых.

Система узелкового письма, по-видимому, является развитием ранее существовавшей системы низок (чуань) с уплощенными керамическими шариками, от которой происходят также и китайские счеты. Достоверных сведений о том, как именно она использовалась, нет, но существуют реконструкции, основанные на текстах и сведениях об использовании узлов у других народов Юго-восточной Азии. По-видимому, количество шнуров и узлов на них было ограничено, в отличие от инкской системы узелкового письма кипу. Для «записей» использовались две привешиваемые к поясу кисти по шесть шнуров в каждой. Разные цвета шнуров позволяли классифицировать фиксируемые узлами числа — количество ночей или вспаханных полей на черном шнуре, количество добычи или даров на золотом шнуре. Для расплетания узлов использовались специальные иглы-шила (си), большая игла для больших узлов и маленькая — для малых. Узелковым письмом владели только посвященные, «умудренные опытом мужи» (ши), ко времени династии Хань в эту категорию входили придворные сановники и воины.

К настоящему времени не существует археологических подтверждений использования узелкового письма в древнем Китае, но, основываясь на косвенных свидетельствах, можно предположить, что система узелкового письма действительно существовала в Китае во времена раннего бронзового века

В частности, как свидетельство о роли, приписываемой узелковому письму в китайской культуре, может рассматриваться иероглиф 契, означающий сейчас «контракт, документ» и имеющий древнее значение «веревка с узелками», при этом сам знак является производным от 丯, который означал «зарубки на палке».

Использование узелкового письма фигурирует и в легендарной истории соседних с Китаем народов; так, вьетнамское историческое сочинение «Краткая история Вьета» в разделе «События в первый период существования государства» (относится к VII веку до н. э.) рассказывает: «в стране существовали бесхитростные обычаи, государственные дела велись при помощи узелков». Существуют упоминания об использовании для запоминания узлов на веревке у монголов до Чингисхана, у аборигенов Тайваня в XVI веке н. э., и у некоторых народов Тибета — для отметок времени.

См. также 
 Кипу

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Китайский язык
Узелковые системы записи